I73 oder I 73 steht für:
 HMS Stanley (I73), Zerstörer der britischen Town-Klasse
 „Sonstige periphere Gefäßkrankheiten“ (ICD-10-Code), Typ von Gefäßkrankheiten

I-73 steht für:
 I-73, japanisches Unterseeboot
 Interstate 73, US-amerikanischer Interstate Highway in North Carolina

Abkürzung